Челинцев — фамилия; имеет женскую форму Челинцева.
 Челинцев, Александр Николаевич (1874—1962) — русский учёный, экономист-аграрник.
 Челинцев, Владимир Васильевич (1877—1947) — советский химик-органик, доктор химических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР.
 Челинцев, Геннадий Владимирович (1905—1963) — советский учёный-химик, лауреат Сталинской премии.